Samantha Stosur e Scott Draper hanno battuto in finale 6-2, 2-6, [10-6] Liezel Huber e Kevin Ullyett.

Teste di serie 

  Rennae Stubbs /  Daniel Nestor (quarti di finale)
  Cara Black /  Wayne Black (quarti di finale)
  Conchita Martínez /  Andy Ram (semifinali)
  Liezel Huber /  Kevin Ullyett (finale)

  Vera Zvonarëva /  Bob Bryan (quarti di finale) 
  Elena Lichovceva /  Nenad Zimonjić (secondo turno) 
  Martina Navrátilová /  Maks Mirny (semifinali)  
  Janette Husárová /  Leoš Friedl (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Australian Open 2005
ATP Tour 2005